Австро-словацкая женская баскетбольная лига 2014/2015 годов () — являлась вторым сезоном женского баскетбольного турнира, в котором традиционно участвовали австрийские и словацкие клубы, а также была приглашена венгерская команда «Шопрони Даражак Академия». Победителем лиги второй год подряд стал венский «Флайинг Фоксес». Особенностью турнира, от прошлого года, стало то, что одновременно разыгрывался и титул чемпиона Австрии.

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — 9 команд с 27 сентября 2014 года по 15 февраля 2015 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) финальный — лучшие четыре команды выходят в Финал четырёх, который проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф (14—15 марта 2015 года).

Участники

Турнир 
По ходу турнира были перенесены на конец февраля и март 2015 года 4 матча с участием «Шопрони Даражак Академия». В связи с этим, 15 февраля 2015 года, после матча «БК Пержалка — 2» с «ЖБК Левице» были подведены итоги соревнования без учёта встреч с венгерской командой. Из перенесённых матчей был сыгран только один — 21.03.2015 «БК Духесс» обыграл «Шопрони Даражак Академия» со счётом 77:76.

Плей-офф 
В связи с выходом в финальный раунд 4-х австрийских команд, было принято решение разыграть титул лиги ASWBL в играх плей-оффа чемпионата Австрии.

 Матч за 3-е место
  УБИ Грац —  БК Вена 87 — 1-2 (57:64, 70:65, 60:69)

Лучшие игроки турнира 

По версии сайта Евробаскетбол символическая пятёрка турнира
  Кристина Мачхова («Баскет Флэймс»)
  Тереза Шварцингер ("УБИ Грац ")
  Джатерра Бондс («Флайинг Фоксес»)
  Холли Кристоферсон («Флайинг Фоксес»)
  Зара Шичер («БК Вена 87»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетбол в Австрии
Соревнования по баскетболу в Словакии
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Спорт в Словакии в 2014 году
Спорт в Словакии в 2015 году
Спорт в Австрии в 2014 году
Спорт в Австрии в 2015 году